Калины () — село, относится к Ананьевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 8 человек. Почтовый индекс — 66441. Телефонный код — 4863. Занимает площадь 0,27 км². Код КОАТУУ — 5120284807.

Местный совет 
66441, Одесская обл., Ананьевский р-н, с. Новосёловка

Ссылки 
 Калины на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ананьевского района